До свидания, мальчики:

 «До свидания, мальчики» (1958) — песня; слова и музыка Булата Окуджавы.
 «До свидания, мальчики» (1962) — повесть Бориса Балтера. 
 «До свидания, мальчики» (1964) — фильм Михаила Калика по повести Бориса Балтера. 
 «До свидания, мальчики» (2014) — художественный фильм режиссёра Сергея Крутина.